Илю́хина — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители  
 Илюхина, Валентина Александровна — доктор биологических наук, проф. Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН, Лауреат Государственной премии СССР (1985).
 Илюхина, Галина Александровна (род. 1961) — российская поэтесса.
 Илюхина, Евгения Анатольевна — российский искусствовед, историк искусства, куратор.
 Илюхина, Екатерина Сергеевна (род. 1987) — российская сноубордистка.